Športski nogometni klub "Repaš" (ŠNK "Repaš"; NK "Repaš", "Repaš") je nogometni klub iz Repaša, općina Molve, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./22. "Repaš" se ligaški ne natječe.

O klubu  
"ŠNK "Repaš" je osnovan 1999. godine. Od osnivanja klub se natjecao u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije. Od sezone 2016./17. klub se ne natječe.

Uspjesi 
 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2001./02., 2004./05.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Repaš

Vanjske poveznice 
 NK REPAŠ, faceboook stranica 
 molve.hr, ŠNK "Repaš 
 sportilus.com, ''ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB REPAŠ

Izvori 
 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, wayback arhiva 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB REPAŠ 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB "REPAŠ" 
 fininfo.hr, ŠNK "REPAŠ" 
  

.

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji